Sylvia steht für:

 eine Schreibvariante des Vornamens Silvia

Sylvia ist der Familienname folgender Personen:

 Gaby Sylvia (1920–1980), französisch-italienische Schauspielerin
 Jesse Sylvia (* 1986), US-amerikanischer Pokerspieler

Sylvia ist außerdem:

 Sylvia (Sängerin), eine US-amerikanische Country-Sängerin und Songwriterin
 wissenschaftlicher Name der Singvogelgattung Grasmücken
 (87) Sylvia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Sylvia ou La Nymphe de Diane, ein Ballett von Léo Delibes, siehe Sylvia (Ballett)
 Sylvia (Film), britische Filmbiografie über Sylvia Plath aus dem Jahre 2003
 Sylvia (1984), deutscher Dokumentarfilm von Ernst Cantzler

Siehe auch:
 Silvia (Begriffsklärung)